Coloradense – abitanti di Colorado (Rio Grande do Sul)
Coloradense – abitanti di Colorado do Oeste